Ревнивец (фильм, 2004) — короткометражный фильм О. Филипенко
 Ревнивец (фильм, 2010) — квебекский фильм-драма П. Демера